Jean du Plessis peut faire référence à :
 Jean du Plessis-Pasté (?-1322), évêque français ;
 Jean du Plessis (?-1476), seigneur français ;
 Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642), cardinal et homme d'État français ;
 Jean du Plessis d'Ossonville (?-1635), pirate français ;
 Jean-Baptiste du Plessis d'Argentré (1720-1805), évêque français ;
 Jean du Plessis de Grenédan (1892-1923), officier de marine français ;
  (né en 1998), jouer de cricket sud-africain.

Voir aussi 

 Jean Duplessis-Bertaux (1747-1818), dessinateur, illustrateur et graveur français ;
 Jean-Claude Plessis (né en 1944), dirigeant sportif français.